«Сатирикон Феллини» () — кинофильм Федерико Феллини по мотивам одноимённого романа Петрония.

Сюжет 
Сюжет романа Гая Петрония сильно изменен режиссёром. Однако как и в первоисточнике, действие разворачивается в эпоху правления Нерона вокруг красивого юноши Энколпия, ищущего своего молодого любовника, сбежавшего с их общим другом, пошляком и развратником Аскилтом.

Феллини довольно свободно интерпретирует книгу, смело расставляет акценты там, где это ему более интересно. В образах римской жизни Феллини показывает зрителю современную реальность.

В ролях 
 Мартин Поттер — Энколпий
 Хирам Келлер — Аскилт
 Макс Борн — Гитон
 Сальво Рандоне — Эвмолп
 Марио Романьоли — Трималхион
 Магали Ноэль — Фортуната
 Капучине — Трифена
 Ален Кюни — Лика
 Лючия Бозе — матрона
 Гордон Митчелл — грабитель
 Дониел Луна — Эноти
 Фанфулла  — ''Верначчио

Спор из-за названия 
Одновременно с Феллини над собственной версией «Сатирикона» начал работу Альфредо Бини, известный в первую очередь тем, что до конца 60-х гг. являлся бессменным продюсером Пьера Паоло Пазолини, а также как основатель и владелец студии Arco Film, на которой Пазолини снял все свои ранние кинокартины.

Альберто Гримальди подал в суд, требуя, чтобы Бини прекратил производство, но Бини доказал, что планировал экранизацию романа Петрония ещё с 1962 года, и тогда же зарегистрировал название «Сатирикон».
В результате Гримальди и Феллини не только не удалось помешать созданию фильма-конкурента, но и пришлось искать новое название для своего собственного. Перебрав большое количество вариантов, они решили просто включить в название имя Феллини.

Позднее кинокампания United Artists, для которой Феллини снимал свою версию «Сатирикона», выкупила права на международный прокат фильма Бини/Полидоро и выпустила его на экраны только три года спустя, предварительно сменив его название на «The Degenerates».

Награды и номинации

Номинации 
 1971 — Премия «Оскар»
 Лучший режиссёр — Федерико Феллини
 1970 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший фильм на иностранном языке

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Древнем Риме
Исторические фильмы о I веке
Экранизации романов Италии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Италии 1969 года